Le tournoi d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Kitzbühel du 16 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Morozova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Aleksandra Ivanova et Olga Morozova.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Autriche
1973 en Autriche
Tennis en juillet 1973